Guram (; ) ist ein männlicher Vorname, der häufig in Georgien und gelegentlich auch in einigen anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion auftritt.

Folgende Personen tragen den Vornamen Guram:

 Guram Aburdschania (* 1989), georgischer Fußballspieler
 Guram Adamasze (* 1988), sowjetisch-georgisch-russischer Fußballspieler
 Guram Adschojew (* 1961), sowjetisch-georgischer Fußballspieler
 Guram Arweladse (* 1966), georgischer Fußballspieler
 Guram Aspindselaschwili (* 1973 od. 1977), georgischer Fußballspieler
 Guram Baghaturia (* 1985), georgischer Fußballspieler
 Guram Balasanidze (* 1983), georgischer Fußballspieler
 Guram Batiaschwili, georgischer Schriftsteller
 Guram Chkareuli (* 1960), sowjetisch-georgisch-russischer Fußballspieler
 Guram Dolenjashvili (* 1943), georgischer Maler
 Guram Dotschanaschwili (1939–2021), georgischer Schriftsteller
 Guram Gabiskiria (1947–1993), georgischer Lokalpolitiker, Bürgermeister von Sochumi und Mordopfer
 Guram Gogitschaischwili (* 1988), georgischer Fußballspieler
 Guram Guduschauri (* 1963), sowjetischer Ringer georgischer Herkunft
 Guram Gugenischwili, georgisch-ukrainischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Guram Gureschidse (* 1989), georgischer Fußballspieler
 Guram Imnaischwili (* 1982), georgischer Fußballspieler
 Guram Kaschia (* 1987), georgischer Fußballspieler
 Guram Charebawa (* 1979), georgischer Fußballspieler
 Guram Chosroschwili (* 1972), georgischer Fußballspieler
 Guram Kostawa (* 1937), sowjetischer Fechter
 Guram Lomidse (* 1975), georgischer Fußballspieler
 Guram Makajew (* 1970), kasachischer Fußballspieler
 Guram Mamulia (1937–2003), georgischer Politiker und Historiker
 Guram Mtschedlidse (1931–2009), georgischer Paläobiologe, Doktor, Professor und Mitglied der Georgischen Akademie der Wissenschaften
 Guram Mindoraschwili (* 1990), georgischer Fußballspieler
 Guram Nadiradse (1986–2008), georgischer Fußballspieler
 Guram Perselidse (* 1985), georgischer Ringer
 Guram Petriaschwili (* 1941), sowjetischer Fußballspieler
 Guram Rtscheulischwili (1934–1960), georgischer Schriftsteller
 Guram Samadaschwili (* 1986), georgischer Fußballspieler
 Guram Samuschia (* 1994), georgischer Fußballspieler
 Guram Scharadse (1940–2007), georgischer Philologe, Historiker, Politiker und Mordopfer
 Guram Toria (* 1973), georgischer Fußballspieler
 Guram Zchowrebow (1938–1998), sowjetischer Fußballspieler
 Guram Wasadse (* 1961), sowjetischer Fußballspieler
 Guram Werulaschwili (* 1958), sowjetisch-georgischer Fußballspieler

Männlicher Vorname
Georgischer Personenname